Mario David (acteur) (1927-1996), Frans acteur
 Mario David (filmmaker) (1930–2001), Argentijns scenarist en filmregisseur
 Mario David (Italiaans voetballer) (1934-2005), Italiaans voetballer en coach
 Mario David (Belgisch voetballer), Belgisch voetballer bij Cercle Brugge en van 2012-2013 technisch directeur van KMSK Deinze
 Mário David (politicus) (1953), Portugees politicus en Europarlementariër